Werkmann ist der Familienname folgender Personen:
 Else Werkmann (1897–20. Jahrhundert), österreichische Übersetzerin
 Josef Werkmann, bayerischer Politiker
 Josef Werkmann, Pseudonym von Josef Medelsky (1854–1924), Schriftsteller
 Karl Werkmann (1878–1951), österreichischer Journalist und Privatsekretär von Karl I.
 Klara Werkmann (20. Jahrhundert), deutsche katholische Ordensfrau

Siehe auch:
 Werkman